Telko steht für:

 Telefonkonferenz, ein Telefongespräch zwischen mehr als zwei Teilnehmern
 Telekommunikationsanbieter, einen Anbieter von Zugängen zu einem Kommunikationsnetz

Siehe auch:
 Telco